De Tijd (deutsch: Die Zeit) ist der Name von Zeitungen:

 belgische Tageszeitung De Tijd, siehe: De Tijd (Belgien)
 ehemalige niederländische Tageszeitung De Tijd, siehe: De Tijd (Niederlande)